Die China Open Super Series 2011 im Badminton fand vom 22. bis zum 27. November 2011 in Shanghai statt. Es war das 12. Turnier der BWF Super Series 2011. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
BWF Super Series 2011
Badmintonwettbewerb in Shanghai